Plešivec (Slovenië)
 Plešivec (Slowakije)